Jan Olsson (ur. 1942) – szwedzki piłkarz
 Jan Olsson (ur. 1944) – szwedzki piłkarz